Reinhard Opitz (Beuthen, 1934. július 2. – Köln, 1986. április 3.) német publicista és politológus. Sziléziában született, fiatalon az NDK-ban élt és tanult, 1951-ben költözött az NSZK-ba. Kölnben hunyt el rákban.

Jegyzetek

További információk 
DNB

1934-ben született személyek
1986-ban elhunyt személyek
Bytomiak
Sziléziai németek
Poroszok
Németországi politikusok
Politológusok
Rákban elhunyt személyek